Краснопартизанська — вантажно-пасажирська залізнична станція у селі Красний Партизан Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України
 Краснопартизанська — назва села Красний Партизан Красногвардійського району Автономної Республіки Крим до 1968 року